Соревнования женщин в плавании на 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 года прошли 4 и 5 августа в плавательном бассейне на «Казань Арене» в Казани.

Отборочные заплывы начались 4 августа в 9:49 по местному времени (UTC+3). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:44, а финал — 5 августа в 18:01.

Федерика Пеллегрини завоевала медаль на дистанции 200 метров на шестом чемпионате мира подряд (2005 — серебро, 2007 — бронза, 2009 — золото, 2011 — золото, 2013 — серебро).

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты — страницы 63—65,79,98

200 м, вольный стиль, женщины